Asterix og briterne er titlen på:

 Asterix og briterne (tegneserie) – en tegneserie i Asterix-serien
 Asterix og briterne (tegnefilm) – en tegnefilm om Asterix